Байонет L — крепление фотографических объективов, представленное в апреле 2014 года немецкой компанией Leica для выпускаемых ею цифровых беззеркальных фотоаппаратов. При внутреннем диаметре байонета 51,6 мм его рабочий отрезок составляет 20 мм. Стандарт существует в двух версиях: SL для полного кадра и TL для «кропнутой» матрицы APS-C.

25 сентября 2018 на выставке Photokina 2018 было объявлено о создании альянса фирм Leica, Panasonic и Sigma. Все три фирмы будут использовать байонет L для своих фотоаппаратов и объективов. В тот же день Panasonic представил полнокадровые фотоаппараты S1 и S1R с использованием этого байонета. Sigma обещала представить свой полнокадровый фотоаппарат в 2019 году на базе собственного сенсора Foveon X3, однако в июле 2019 года представила полнокадровую беззеркальную камеру на базе байеровской матрицы, первой в линейке Sigma.

Камеры

APS-C 
 Leica T (Typ 701)
 Leica TL
 Leica TL2
 Leica CL (2017)

Полный кадр 
 Leica SL (Typ 601)
 Panasonic S1R
 Panasonic S1
 Panasonic S5

См. также 
 Байонет Leica R
 Байонет Leica M

Примечания 

Фотоаппараты Leica
Leica
Байонеты
Появились в 2014 году в Германии